Серге́й Ло́гинов:
 Логинов, Сергей Дмитриевич (1908—1992) — Герой Советского Союза.
 
 Логинов, Сергей Николаевич (род. 1990) — украинский футболист, защитник.
 Логинов, Сергей Юрьевич (род. 1988) — российский игрок в мини-футбол.